Vere Fane kan syfta på bland andra:

* Vere Fane, 4:e earl av Westmorland (1645–1693), engelsk peer
 Vere Fane, 5:e earl av Westmorland (1678–1699), engelsk peer
 Vere Fane, 14:e earl av Westmorland (1893–1948), brittisk peer